Paruro (stad), een stad in Peru
Paruro (provincie), een provincie van Peru
Paruro (district), een district van Peru